Хегемона може да се отнася до:

 Хегемона – митологична фигура
 Хегемона – спътник на Юпитер